Zwieselbach ist ein Gewässername:

 Zwieselbach (Archbach), rechter Zufluss des Archbachs vor Sonnenbichl, Markt Reutte, Bezirk Reutte, Tirol
 Zwieselbach (Erzbach), rechter Zufluss des Erzbachs (zur Aare) bei Breitmis, Gemeinde Erlinsbach, Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn; Grenzfluss zur Gemeinde Erlinsbach, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Zwieselbach (Gamsbach), linker Zufluss des Gamsbachs (zur Salza, zur Enns) bei Haid bei Gams bei Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Zwieselbach (Kienbach), linker Zufluss des Kienbachs (zum Attersee) beim Wirtshaus Kienklause, Gemeinde Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Zwieselbach (Kirchbach), linker Zufluss des Kirchbachs (zum Inn) vor der Schlipfgrubalm, Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Zwieselbach (Klausbach), linker Zufluss des Klausbachs (zur Enns) bei Klaus, Kleinreifling, Markt Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Zwieselbach (Pfaffenbach), rechter Zufluss des Pfaffenbachs (zur Feistritz, zur Lafnitz) vor Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Zwieselbach (Pillerbach), rechter Zufluss des Pillerbachs (zur Pitze) unterhalb von Piller, Gemeinde Fließ, Bezirk Landeck, Bundesland Tirol
 Zwieselbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz in Wolkersdorf, kreisfreie Stadt Schwabach, Mittelfranken, Bayern
 Zwieselbach (Riegausbach), linker Zufluss des Riegausbachs (zur Lammer) abwärts von Stocker, Gemeinde Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Bundesland Salzburg
 Zwieselbach (Steigersbach), rechter Zufluss des Steigersbachs an der Tallichtung nach der ehemaligen Reippersberger Sägmühle, Stadtteil Unterrot, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Zwieselbach (Urslau), rechter Zufluss der Urslau bei Marzon, Stadt Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Zwieselbach (Wöllabach), rechter Zufluss des Wöllabachs (zur Möll) nahe bei Wöllatratten, Gemeinde Stall, Gemeinde Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Wieselbach
 Zwiesel
 Zwieselgraben